

Geografia

Costa Rica 
 Monteverde – distretto costaricano

Italia 
 Monteverde – comune italiano in provincia di Avellino
 Monteverde – frazione di Valfabbrica, in provincia di Perugia
 Monteverde – frazione di Bojano, in provincia di Campobasso
 Monteverde – colle di Roma sito nel quartiere Gianicolense

Messico 
 Santa Lucía Monteverde – comune messicano dello stato di Oaxaca

Persone

Monteverde
 Fabrizio Monteverde (1958) – coreografo italiano
 Giovanni Battista Monteverde (1831-1897) – patriota italiano
 Giulio Monteverde (1837-1917) – scultore italiano
 Juan Domingo de Monteverde (1773-1832) – generale spagnolo, governatore del Venezuela
 Lucas Monteverde (1976) – giocatore di polo argentino
 Raffaello Monteverde (1942-2021) – produttore cinematografico e produttore televisivo italiano

Da Monteverde 
 Da Monteverde – nobile famiglia marchigiana
 Mercenario da Monteverde (1275 circa-1340) – tiranno italiano
 Rinaldo da Monteverde (...-1380) – condottiero italiano

Pagine correlate 
 Monte Verde
 Monteverdi